

Люди 
 — распространённая японская фамилия.
 Ямада, Акиёси (1845—1892) — японский государственный деятель, граф.
 Ямада, Бимё (Такэтаро Ямада; 1868—1910) — японский писатель, поэт, литературный критик периода Мэйдзи.
 Ямада, Ёдзи (род. 1931) — японский кинорежиссёр.
 Ямада, Исудзу (1917—2012) — актриса.
 Ямада, Кадзуо (1928—2012) — японский киновед и кинокритик.
 Ямада, Китон (род. 1945) — японский сэйю.
 Ямада, Косаку (1886—1965) — композитор и дирижёр.
 Ямада, Кэйити (род. 1964) — японский рестлер, более известный как Дзюсин «Гром» Лайгер.
 Ямада, Кэйко (род. 1972) — певица.
 Ямада, Матико (род. 1943) — тренер по фигурному катанию.
 Ямада, Мурасаки (1948—2009) — японская феминистка, мангака и поэтесса.
 Ямада, Нагамаса (ок. 1590—1630) — японский авантюрист, сделавший карьеру в Аютии.
 Ямада, Наоки (род. 1990) — японский футболист.
 Ямада, Наоко (род. 1984) — японский аниме-режиссёр, работающая в студии Kyoto Animation.
 Ямада, Нобухиса (род. 1975) — японский футболист.
 Ямада, Оцудзо (1881—1965) — генерал, командующий Квантунской армией.
 Ямада, Рёсукэ (род. 1993) — японский идол, певец, актёр, участник поп-группы Hey!Say!JUMP.
 Ямада, Сигэо (1931—2002) — японский волейбольный тренер.
 Ямада, Такахиро (род. 1972) — японский футболист.
 Ямада, Такуя (род. 1974) — японский футболист.
 Ямада, Хироки (род. 1988) — японский футболист.
 Ямада, Эйко (Эйко Хисамура; род. 1954) — японская сэйю.
 Ямада, Ясуо (1932—1995) — японский сэйю.

Географические названия 
 Ямада — посёлок в Японии, находящийся в уезде Симохэй префектуры Иватэ.
 Ямада — железнодорожная станция на линии Такао, расположенная в городе Хатиодзи.

Произведения 
 Ямада: Самурай Айотайи — исторический фильм режиссёра Ноппорн Ватин 2010 года.
  — японский полнометражный аниме-фильм 1999 года.